Kamik, un village de Serbie.
 La kamik (mukluk), une botte inuite.

Homonymie de toponyme